Mbombela (swati per Molta gente in poco spazio) è il nome inglese e swati della città sudafricana nota come Nelspruit, capoluogo della provincia di Mpumalanga

 Municipalità locale di City of Mbombela, municipalità locale del Sudafrica di cui la citata Nelspruit è capoluogo
 Mbombela Stadium, stadio di Nelspruit